

Cinema 
 Vivid Entertainment Group – casa di produzione pornografica statunitense.

Musica 
 Vivid – gruppo musicale rock tedesco
 Vivid – gruppo musicale rock giapponese
 Vivid – album dei Living Colour del 1988
 Vivid – singolo degli Electronic del 1999, dall'album Twisted Tenderness
 Vivid – album di Crystal Kay del 2012
 Vivid – album di Beatrice Antolini del 2013
 Vivid – album di Ailee del 2015